Ралли Швеции 2017 года (официально 65. Rally Sweden) - второй этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 10 по 12 февраля. Это 65-ое Ралли Швеции в истории и 41-ое в рамках чемпионата мира. Победу одержал финн Яри-Матти Латвала, это его четвёртая победа в Швеции и семнадцатая в целом, а также первая в составе Toyota.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 16, 43 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году